

Geografia 
 Ket'  – fiume della Russia, affluente dell'Ob'
 Keť  – comune del distretto di Levice (Slovacchia)

Sigle 
 Key English Test  – esame di lingua inglese

Codici 
 KET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kengfung (Birmania)
 ket – codice ISO 639-3 della lingua ket

Matematica 
  detta ket – seconda parte della notazione bra-ket

Altro 
 Ket  – gruppo etnico della Siberia (Russia)